Кожушко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кожушко, Александр Михайлович (1928—2011) — советский железнодорожник и государственный деятель, заслуженный работник транспорта Украины.
 Кожушко, Олег Александрович (род. 1998) — украинский футболист, полузащитник.